Sin hace referencia a varios artículos:

Gramática
 Preposición "sin";

Letras 
 Šin, vigesimoprimera letra del alfabeto fenicio.
 Sīn, duodécima letra del alfabeto árabe.
 Šīn, decimotercera letra del alfabeto árabe.

Ficción 
 Sin, en la mitología sumeria, dios masculino de la Luna.
 Sinh, monstruo del videojuego de rol Final Fantasy X.

Siglas 
 Sistema Interconectado Nacional
 Spanish International Network, véase Univision.

Además
 Función trigonométrica Seno (trigonometría).
 Sin (obra de Samuel Beckett) (1969), texto del escritor Samuel Beckett.
 Sin (canción) (1990), canción de la banda de metal industrial Nine Inch Nails.
 Sin (película) (2019), película dramática bosnia, escrita y dirigida por Ines Tanović.